Фабри́чный прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Фабричный проезд — проезд в Иванове.
 Фабричный проезд — проезд в Ивантеевке.
 Фабричный проезд — проезд в Курске.
 Фабричный проезд — проезд в Можге.
 Фабричный проезд — проезд в Москве.
 Фабричный проезд — проезд в Ставрополе.
 Фабричный проезд — проезд в Тольятти.

См. также 
 Фабричная улица
 Фабричный переулок